Винченцо Эдвард Пациенца (, или Винни Пац ; 16 декабря 1962; Кранстон, США) — американский боксёр-профессионал. Экс-чемпион мира в двух весовых категориях.

Профессиональная карьера 
Дебютировал на профессиональном ринге 26 мая 1983 года, одержав победу техническим нокаутом в 4-м раунде.

26 ноября 1985 года нокаутировал во 2-м раунде бывшего претендента на титул чемпиона мира в лёгком весе Мелвина Пола.

18 мая 1986 года победил по очкам экс-чемпиона мира в лёгком весе Гарри Арройо.

8 февраля 1987 года победил техническим нокаутом в 10-м раунде бывшего претендента на титул чемпиона мира в лёгком весе Роберто Элисондо.

Чемпионский бой с Грегом Хогеном 
7 июня 1987 года вышел на бой против чемпиона мира в лёгком весе по версии IBF Грега Хогена. По итогам 15 раундов все трое судей отдали победу Пациенце с одинаковым счётом 144/141.

Второй бой с Грегом Хогеном 
6 февраля 1988 года вновь встретился с Хогеном. На этот раз единогласным решением победил Хоген. Счёт судей: 145/140 и 147/138 (дважды).

Чемпионский бой с Роджером Мейвезером 
Пациенца поднялся в 1-й полусредний вес.

7 ноября 1988 года вышел на бой против чемпиона мира в 1-м полусреднем весе по версии WBC Роджера Мейвезера. Мейвезер победил единогласным решением: 118/108 и 117/110 (дважды).

Чемпионский бой с Эктором Камачо 
3 февраля 1990 года встретился с чемпионом мира в 1-м полусреднем весе по версии WBO Эктором Камачо. Камачо победил со следующим счётом: 117/116, 115/112 и 119/109.

Третий бой с Грегом Хогеном 
5 августа 1990 года состоялся третий (заключительный) бой между Пациенцой и Хогеном. Поединок продлился все отведённые 10 раундов. Победителем был объявлен Пациенца: 96/94, 97/93 и 98/92.

Чемпионский бой с Лорето Гарсой 
1 декабря 1990 года встретился с чемпионом мира в 1-м полусреднем весе по версии WBA Лорето Гарсой. Уступил ввиду дисквалификации.

Чемпионский бой с Гилбертом Деле 
Пациенца поднялся на две весовые категории, в 1-й средний вес.

1 октября 1991 года Пациенца вышел на бой против чемпиона мира в 1-м среднем весе по версии WBA Гилберта Деле. Винни победил техническим нокаутом в последнем, двенадцатом, раунде и стал чемпионом мира во второй весовой категории.

Авария 
В 1991 году Пациенца попал в аварию. Он выжил, но у него была сломана шея. Врачи говорили, что о боксе придётся забыть навсегда. Во время реабилитации Пациенца втайне от врачей посещал тренажёрный зал. Его состояние улучшалось. После 9-ти месяцев реабилитации он вернулся к нормальной жизни.

Возвращение на ринг 
15 декабря 1992 года, спустя больше года с последнего поединка, Пациенца вернулся на ринг. В десятираундовом бою был повержен доминиканец Луис Сантана. В 9-м раунде Пациенца дважды отправил своего противника на настил ринга. Счёт судей оказался разгромным: 100/90, 100/89 и 100/88.

26 июня 1993 года победил техническим нокаутом в 10-м раунде экс-чемпиона мира в полусреднем весе Ллойда Хонигхана.

Победы над Роберто Дураном 
Пациенца одержал две победы над легендарным панамцем Роберто Дураном.

25 июня 1994 года состоялся их первый бой. Он продлился все 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу Пациенце: 117/113 и 117/112 (дважды).

Второй поединок состоялся 14 января 1995 года. И снова победа осталась за «Пазманским дьяволом». Счёт судей: 116/112, 117/111 и 118/110.

Чемпионский бой с Роем Джонсом-младшим 
24 июня 1995 года встретился с чемпионом мира во 2-м среднем весе по версии IBF Роем Джонсом-младшим. Чемпион одержал убедительную победу техническим нокаутом в 6-м раунде.

9 февраля 2001 года проиграл техническим нокаутом в 8-м раунде экс-чемпиону мира в полусреднем весе Аарону Дэвису.

Чемпионский бой с Эриком Лукасом 
1 марта 2002 года Пациенца вышел на бой против чемпиона мира во 2-м среднем весе по версии WBC Эрика Лукаса. После 12-ти раундов все судьи отдали победу действующему чемпиону: 112/112, 115/112 и 115/112.

27 марта 2004 года победил по очкам бывшего претендента на титул чемпиона мира во 2-м среднем весе Токера Пудвилла. После этого Пациенца ушёл из бокса.

Статистика боёв

Достижения 
 Чемпион мира в лёгкой весовой категории (IBF, 1987—1988).
 Чемпион мира в первой средней весовой категории (WBA, 1991—1992).
 «Возвращение года» по версии журнала «Ринг» (1991).

В массовой культуре 
 О жизни Пациенцы снят фильм «Пазманский дьявол» (2016), роль Винни исполнил Майлз Теллер.

См. также 
 Список чемпионов мира по боксу в нескольких весовых категориях

Примечания

Ссылки 
Статистика боёв на boxrec.com

Выпускники Восточной средней школы Крэнстона
Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Боксёры по алфавиту
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры первой средней весовой категории
Боксёры второй средней весовой категории
Боксёры 1980-х годов
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры США
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации
Чемпионы Международной боксёрской федерации